

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 10 podstawowych
 Głodowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Głodowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe 
 Głodowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Dębowa Łąka
 Głodowo – część wsi Śródborze w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowski, w gminie Glinojeck
 Głodowo – część wsi Stróżewo w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Załuski
 Głodowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk 
 Głodowo – przysiółek wsi Stawiszyn-Łaziska w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Głodowo – część wsi Borzyszkowy w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Głodowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Głodowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo 
 Głodowo – osada w woj. pomorskim, pow. słupskim, w gminie Damnica
 Głodowo – część wsi Bojano w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Głodowo – osada w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud
 Głodowo – część wsi Maradki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Głodowo – część wsi Rywałdzik w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Głodowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida
 Głodowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina

Miejscowości na Białorusi 

 Głodowo – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.

Inne 
 Głodowo – zlikwidowany przystanek kolejowy w Jastrowie

Zobacz też 
 Głodowo Wielkie
 Głodowo-Dąb